Den Namen Oberwürschnitz tragen:

 ein Ortsteil von Neuwürschnitz, Stadt Oelsnitz/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen; siehe Oberwürschnitz (Neuwürschnitz)
 ein Ortsteil der Gemeinde Mühlental, Vogtlandkreis, Sachsen